Breitling steht für:

 eine Fischart, siehe Europäische Sprotte
 Breitling SA, Schweizer Uhrenhersteller
 Breitling Jet Team, eine zivile Kunstflugstaffel
 Breitling (Warnow), eine Bucht an der Mündung der Warnow in die Ostsee
 Breitling (Wismarbucht), ein Meeresarm zwischen dem Festland und der Ostseeinsel Poel
 Breitlingsee in Brandenburg

Breitling ist der Familienname folgender Personen:
 Eugen Breitling (1906–1980), deutscher Politiker (CDU)
 Gisela Breitling (1939–2018), deutsche Malerin des Realismus, Kunstwissenschaftlerin und Schriftstellerin
 Oskar Breitling (1872–1960), deutscher Radrennfahrer
 Rainer Breitling (* 1971), Biologe und Hochschullehrer
 Wilhelm August von Breitling (1835–1914), deutscher Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Breiting